Singapores Grand Prix er et Formel 1-løb, der siden  er blevet kørt på gadebanen Marina Bay Street Circuit i Singapore. Løbet var det første som er blevet afholdt i tusmørke, og det første gadeløb i Asien.

Vindere af Singapores Grand Prix 
Løb som ikke var en del af Formel 1-verdensmesterskabet er markeret med rødt.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Singapores Grand Prixs officielle hjemmeside